Arvizu ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Arvizu († 2014), mexikanischer Schauspieler
 Juan Arvizu (1900–1985), mexikanischer Sänger
 Manuel Romero Arvizu OFM (1919–2009), Prälat von Jesús María del Nayar
 Reginald Arvizu (* 1969), US-amerikanischer Bassist